Alias je latinské slovo znamenající „jinak, jinak zvaný, vlastně“. Další významy použití: 

Alias (seriál) – americký televizní seriál,
Alias (videohra) – videohra založená na stejnojmenném televizním seriálu,
Alias – píseň z alba A Sense of Purpose metalové skupiny In Flames,
Alias (komiks) – americký komiks,
Alias (hudební skupina) – kanadská rocková kapela,
Alias (album) – jediné album české hudební formace Alias, 
Alias (Unix) – standardní UN*Xový příkaz,
Alias (email) – alternativní emailová adresa pro emailovou schránku,
Alias Records – hudební vydavatelství,
Alias Enterprises – americké nakladatelství,
Alias (desková hra) – finská desková hra,
Alias (film) – belgický film režiséra Jana Verheyena.